Битва при Гандамаке () — разгром британских войск при отступлении их из Кабула 13 января 1842 года во время Первой англо-афганской войны. 

В 1841 году в Кабуле вспыхнуло антибританское восстание, которое вынудило генерала Эльфинстоуна начать 6 января 1842 года эвакуацию британского гарнизона в направлении Джелалабада. Однако в условиях зимы, плохого знания местности и постоянных атак афганских отрядов отступление обернулось катастрофой. 13 января остатки 44-го Эссекского полка были окружены афганским ополчением в районе селения Гандамак (Нангархар). Британским солдатам было предложено сдаться, однако они оказали сопротивления и практически все погибли. Спасся только один Томас Сутер, которого приняли за высокопоставленного военначальника.

Литература

Статьи 
 

Англо-афганские войны
События 13 января
Сражения 1842 года
Сражения Афганистана
Сражения Великобритании